Mittelgut steht für:
 Mittelgut, Bezeichnung für eine spezielle Art der Steinkohle
 Mittelgut, Dorf im ehemaligen Kreis Osterode in Ostpreußen, Ostpreußen, seit 1945: Śródka (Gietrzwałd) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen